Jeskyně nad cestou (známá také jako Opatovská jeskyně) je krasový útvar u kláštera Skalka v okrese Trenčín na západě Slovenska. V roce 1994 byla prohlášena za přírodní památku pod evidenčním číslem 1163.

Charakteristika 
Prostory jeskyně vytvořily tekoucí podzemní vody. Jeskyně sestává ze dvou chodeb propojených ve vstupní části spojovací chodbou. Delší chodba měří 38 metrů a končí hliněnou zátkou. Druhá chodba měří 22 metrů a také končí hliněným zakončením. Jeskyně je vytvořena z tmavošedých vápenců. Obývají ji většinou pavouci a netopýři.

Chráněné území 
Opatovská jaskyňa je přírodní památka ve správě příspěvkové organizace Správa slovenských jeskyní. Nachází se v okrese Trenčín v Trenčínském kraji. Území bylo vyhlášeno či novelizováno v letech 1994, 2009 na rozloze x ha. Ochranné pásmo nebylo stanoveno.

Galerie

Odkazy

Externí odkazy 
 
 Přírodní památka Opatovská jaskyňa , Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR
 Chránené územia, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Reference

Související články 
 Seznam chráněných území na Slovensku

Jeskyně na Slovensku
Přírodní památky na Slovensku
Chráněná území v okrese Trenčín